Ранчо ла Норија има више значења:

 Ранчо ла Норија (Асенсион), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо ла Норија (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчо ла Норија (Аутлан де Наваро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо ла Норија (Сантијаго Искуинтла), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ранчо ла Норија (Баиа де Бандерас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ранчо ла Норија (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо ла Норија (Сан Мартин Чалчикваутла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо ла Норија (Сан Висенте Танкуајалаб), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо ла Норија (Теренате), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику